Падангпанджанг, также Паданг-Панджанг () — город в Индонезии, входит в состав провинции Западная Суматра. Территория города выделена в самостоятельную административную единицу — муниципалитет.

Географическое положение 

Город находится в центральной части провинции, на западе острова Суматра, поблизости от вулканов ,  и Мерапи. Абсолютная высота — 943 метра над уровнем моря.
Падангпанджанг расположен на расстоянии приблизительно 45 километров к северо-северо-востоку (NNE) от Паданга, административного центра провинции.

Административное деление 
Территория муниципалитета Падангпанджанг подразделяется на два района (kecamatan), которые в свою очередь делятся на 16 сельских поселений (kelurahan). Общая площадь муниципалитета — 23 км².

Население 
По данным официальной переписи 2010 года, население составляло 44 787 человек.
Динамика численности населения города по годам:

В национальном составе преобладают представители народности минангкабау, также представлены яванцы и китайцы.

Транспорт 
Ближайший  расположен в городе Паданг.

Известные люди 
 Город - родина известного индонезийского поэта Риваи Апина

Примечания 

Города Западной Суматры